Ecto is een voorvoegsel uit het Grieks. έκτός (ektós) betekent 'buiten'.
 Ectoderm, het buitenste kiemblad van een embryo.
 Ectodermale dysplasie, een erfelijke aandoening die van invloed is op de werking van het ectoderm
 Ectotherm, een organisme dat een verwaarloosbare hoeveelheid lichaamswarmte produceert.
 Ectomobile, het voertuig van de Ghostbusters

Zie ook
 Ectoplasma (doorverwijspagina)